Paulisten sind mehrere Ordensgemeinschaften in der römisch-katholischen Kirche bezeichnet. Sie haben sich nach Paulus von Tarsus benannt oder haben sich von ihm oder seinem Missionswerk inspirieren lassen. Hierzu gehören:  

 Barnabiten (1533 in Italien) und weiblicher Zweig der „Angeliken“ (1535)
 Blinde Schwestern des heiligen Paulus (1852 in Frankreich, englisch: Blind Sisters of St. Paul)
 Gesellschaft des heiligen Paul (1920 in Italien)
 Gesellschaft vom heiligen Apostel Paulus (1914 in Italien)
 Gesellschaft vom heiligen Paul (1871 in China)
 Kongregation der Brüder vom heiligen Paulus (1913 in Deutschland)
 Missionsgesellschaft des heiligen Apostel Paulus (1858 in New York City)
 Missionsgesellschaft des heiligen Paulus auf Malta (1910 auf Malta) 
 Missionsgesellschaft des heiligen Pauls im Libanon (1903 im Libanon)
 Missionsgesellschaft des heiligen Paulus in Nigeria (1977 in Nigeria)
 Paulus-Schwestern (1915 in Italien)
 Schwestern vom heiligen Paulus (1873 in der Schweiz) 

 Paulusschwestern